Nedan följer en lista över personer som har varit guvernör i delstaten Alabama. Alabama blev delstat i USA 14 december 1819. Alabama utträdde ur USA 11 januari 1861 och var med om att bilda Amerikas konfedererade stater 8 februari 1861. Efter amerikanska inbördeskriget ockuperades Alabama av nordstaterna. Alabama blev på nytt delstat i USA 13 juli 1868.

Se även
Alabama
Demokratisk-republikanska partiet
Demokratiska partiet
Republikanska partiet

Referenser

Noter

Externa länkar
 www.governor.state.al.us

 
Alabama, Lista över guvernörer i